Ва́льдшнепы — род птиц из семейства бекасовых (Scolopacidae), состоит из восьми очень схожих между собой видов, характеризущихся длинным тонким клювом, приземистым туловищем и защитным коричневато-черным оперением. Только два вида вальдшнепов распространены широко, популяция остальных видов локализована конкретным островом.

Эти птицы питаются ночью или вечером, основным кормом являются беспозвоночные, которых птица отыскивает своим длинным клювом в мягкой почве. Такие повадки и неброское оперение делают трудным заметить вальдшнепа в дневные часы отдыха.

Токование обычно происходит на рассвете или в сумерках. Глаза у птицы расположены по бокам головы, что дает им угол зрения почти 360°.

Виды 
По данным базы Международного союза орнитологов в составе рода выделяют 8 видов:

 
  — Целебесский вальдшнеп
  — Американский вальдшнеп
  — Амамийский вальдшнеп
  — Молуккский вальдшнеп
 
  — Вальдшнеп
  — Малайский вальдшнеп

Примечания

Ссылки 

 Вальдшнеп — поэзия охоты — все о вальдшнепах.

 
Роды птиц
Объекты охоты